Op de Australian Open 2009 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 23 januari tot en met 1 februari 2009.

Het ongeplaatste Indiase duo Sania Mirza en Mahesh Bhupathi won het toernooi door in de finale het eveneens ongeplaatste Frans/Israëlisch duo Nathalie Dechy en Andy Ram met 6-3, 6-1 te verslaan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase 

Prijzengeld
Bron:

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.6)
  Toernooischema ITF (klik eerst Drawsheet, en dan Main Draw onder Mixed Doubles)

Australian Open
ITF-toernooi in 2009